Uncle Meat – pierwsza ścieżka dźwiękowa do filmu o tym samym tytule, grupy The Mothers of Invention nagrana w 1969 r. i wydana w kwietniu tego samego roku.

Muzycy 
 Frank Zappa – gitara, perkusja, wokal
 Jimmy Carl Black – perkusja, 
 Ray Collins – wokal
 Roy Estrada – gitara basowa, wokal
 Bunk Gardner – klarnet, flet, klarnet basowy, flet piccolo, saksofon altowy, saksofon sopranowy, saksofon tenorowy
 Ruth Komanoff – marimba, wibrafon
 Billy Mundi – perkusja
 Don Preston – pianino elektryczne
 Euclid James Sherwood – saksofon tenorowy, tamburyn, choreografia
 Arthur Tripp – perkusja, marimba, ksylofon, dzwonki, kotły, wibrafon,
 Ian Underwood – klarnet, flet, pianino, czelesta, klawesyn, saksofon altowy, saksofon barytonowy, inst. dęte, organy
 Nelcy Walker – śpiew sopranowy

Spis utworów

Płyta winylowa

Strona pierwsza

Strona druga

Strona trzecia

Strona czwarta

Płyta CD

Dysk pierwszy

Dysk drugi

Listy przebojów 
Album - Billboard (North America)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Album na Discogs

Albumy Franka Zappy
Albumy rockowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1968
Albumy Bizarre Records
Albumy Reprise Records
Albumy Rykodisc
Ścieżki dźwiękowe wydane w roku 1969
Ścieżki dźwiękowe do filmów